Кушк () — может означать:
 Кушк — город в центральном Иране, в провинции Исфахан.
 Кушк — один из районов афганской провинции Герат.
 Кушк (Кушка) — маловодная река, протекающая по афганской провинции Герат и югу Марыйского велаята Туркмении.

См. также 
 Кушка (значения)
 Кешк